Le terme de chapelle de la Trinité peut faire référence à plusieurs monuments :
 En Allemagne :
 Chapelle de la Trinité au sein du château de Rossla (Saxe-Anhalt)

 En Belgique :
 Chapelle de la Sainte-Trinité, à Marche-en-Famenne

 En Espagne :
 Chapelle de la Trinité à Ituren (Navarre)
 Chapelle de la Trinité à Utrera (Andalousie)

 En France :
 Chapelle de la Trinité de Bieuzy (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité de Callas (Var)
 Chapelle de la Trinité à Cannes (Alpes-Maritimes)
 Chapelle de la Trinité de Châteauvillain (Haute-Marne)
 Chapelle de la Trinité de Cléguérec (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité de Quéven (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité de Kergloff (Finistère)
 Chapelle de la Trinité de Lanvénégen (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité de Calembourg à Calembourg (Moselle)
 Chapelle de la Trinité de Locminé (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité à Lyon (Rhône)
 Chapelle de la Trinité de Melgven (Finistère)
 Chapelle de la Trinité de Montbronn (Moselle)
 Chapelle de la Trinité de Pleyben (Finistère)
 Chapelle de la Trinité de Plouha (Côtes-d'Armor)
 Chapelle de la Trinité de Plozévet (Finistère)
 Chapelle de la Trinité de Plumergat (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité de Pluvigner (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité de Prunet-et-Belpuig (Pyrénées-Orientales)
 Chapelle de la Trinité de Riantec (Morbihan)
 Chapelle de la Trinité de Saint-Avold (Moselle)
 Chapelle de la Trinité de Saint-Émilion (Gironde)
 Chapelle de la Trinité de Teting-sur-Nied (Moselle)
 Chapelle de la Trinité de Tressignaux (Côtes-d'Armor)
 Chapelle de la Trinité du Vieux-Marché (Côtes-d'Armor)
 Chapelle de la Trinité au sein du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
 Chapelle de la Trinité au sein de l'abbaye de Lérins sur l'île Saint-Honorat (Alpes-Maritimes)
 Chapelle de la Trinité au sein du château de la Motte-Jean à Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine)
 Chapelle Sainte-Trinité de Beslon (Manche, France)
 Chapelle de la Sainte-Trinité de Centuri (Haute-Corse, France)
 Chapelle de la Sainte-Trinité de Freyming-Merlebach (Moselle, France)
 Chapelle de la Sainte-Trinité de Nice (Alpes-Maritimes, France)
 Chapelle de la Sainte-Trinité de Rosice (Moravie-du-Sud, République tchèque)
 Chapelle de la Sainte-Trinité de Siersthal (Moselle, France)
 Chapelle de la Très-Sainte-Trinité et du Saint-Suaire de Nice (Alpes-Maritimes, France)

 En Hongrie :
 Chapelle de la Trinité au sein de l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Budavár à Budapest (Hongrie centrale)

 En Pologne :
 Chapelle de la Trinité au sein de la Basilique-cathédrale Saints-Stanislas-et-Venceslas de Cracovie (Petite-Pologne)

 Au Royaume-Uni :
 Chapelle de la Trinité au sein de la Cathédrale de Canterbury (Kent)

 Autres variantes proches :
 Chapelle Notre-Dame de la Trinité de Guizerix (Hautes-Pyrénées, France)

 
Trinité